

Persone 
 Adolphe Carnot – fratello del presidente Sadi Carnot, presidente del partito politico francese Alliance démocratique
 Joseph-François-Claude Carnot (1752-1835) – giurista, fratello di Lazare e Claude-Marie
 Claude-Marie Carnot (1755-1836) – detto Carnot-Feulins, fratello di Lazare e di Joseph-François-Claude
 Lazare Carnot (1753-1823) – politico della Rivoluzione francese, membro del Direttorio, padre di Sadi e di Hippolyte
 Marie François Sadi Carnot (1837-1894) – politico, presidente della Repubblica francese
 Nicolas Léonard Sadi Carnot (1796-1832) – figlio primogenito di Lazare, fisico, inventore della termodinamica
 Lazare Hippolyte Carnot (1801-1888) – secondogenito di Lazare, padre di Marie François Sadi
 Paul Cunisset-Carnot – genero del presidente Sadi Carnot, autore di libri di caccia e di studi storici e letterari

Astronomia
 12289 Carnot – asteroide della fascia principale

Altro 
 Carnot – famiglia francese
 Carnot – città della Repubblica Centrafricana